Гемме — муніципалітет у Італії, провінція Новара.
 Гемме — виноробна зона у провінції Новара